NAD steht für:
 die indonesische Provinz Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam)
 Namibia-Dollar, Währungscode nach ISO 4217
 NEAT-Aufsichtsdelegation, parlamentarische Kontrollgruppe in der Schweiz
 Neuroaxonale Dystrophie, seltene Erkrankung des Gehirns beim Menschen
 New Acoustic Dimension, ursprüngliche Bedeutung des ersten Namensteils von NAD Electronics, einem britisch/kanadischen Hi-Fi-Produzenten
 Nicotinamidadenindinukleotid, Koenzym, das an zahlreichen Redoxreaktionen des Zellstoffwechsels beteiligt ist
 North American Datum, geodätisches Bezugssystem für die Vermessungsnetze in Nordamerika
 North American Division, Nordamerikanische Abteilung der Siebenten-Tags-Adventisten
 Nosocomially Acquired Diarrhea, eine im Krankenhaus erworbene Infektion mit durchfallerregenden Mikroorganismen (Nosokomiale Infektion)

Abkürzung